Засім — білоруське прізвище. Відомі носії:

 Микола Засім (1908–1957) — білоруський поет
 Григорій Засім (1894–1971) — учасник боротьби за встановлення Радянської влади на Пружанщині

Білоруські прізвища